Eskola ist der Familienname folgender Personen:

 Eila Eskola (1931–2015), finnische Kanutin
 Jalmari Eskola, finnischer Langstreckenläufer und Silbermedaillengewinner der Olympischen Spiele 1912
 Jukka Eskola (* 1978), finnischer Jazzmusiker

Sonstiges:
 Eskola Cirque, Bergkessel im Coatsland, Antarktika